Victor Vasarely Múzeum Pécsen (1976-ban nyitották meg)
Vasarely Múzeum Budapesten (1987-ben nyitották meg)
Vasarely alapítvány és múzeum a franciaországi Aix-en-Provence-ban (1976-ban nyitották meg)